L'altra donna del re (The Other Boleyn Girl) – romanzo di Philippa Gregory del 2001
 The Other Boleyn Girl – film per la televisione del 2003 diretto da Philippa Lowthorpe
 L'altra donna del re (The Other Boleyn Girl) – film del 2008 diretto da Justin Chadwick